Джхабуа:

 Джхабуа — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Джхабуа — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.